В Военно-воздушных силах РККА существовало два третьих истребительных авиационных полка:

 3-й истребительный авиационный полк (первого формирования)
 3-й истребительный авиационный полк (второго формирования)

История переименований 

 3-й истребительный авиационный полк (первого формирования) сформирован в сентябре 1938 года как 3-й истребительный авиационный полк в ВВС 2-й Краснознаменной армии из личного состава 60-й и 2-й истребительных авиаэскадрилий и 25-й истребительной авиабригады. Входил в 26-ю авиабригаду. 29 ноября 1944 года переименован в 534-й истребительный авиационный полк и включен в состав 296-й истребительной авиадивизии 10-й Воздушной армии Дальневосточного фронта
 3-й истребительный авиационный полк (второго формирования) создан 29.11.1944 г. путём переименования 534-го истребительного авиационного полка в 3-й истребительный авиационный полк. Входил 29-ю истребительную авиадивизию 10-й Воздушной армии Дальневосточного фронта.